Тернюе́-Меле́-е-Сен-Іле́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на схід від Парижа, 80 км на північний схід від Безансона, 40 км на північний схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 218 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 534,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Тернюе-Меле-е-Сен-Ілер на сайті французького Національного інституту географії
 Тернюе-Меле-е-Сен-Ілер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тернюе-Меле-е-Сен-Ілер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тернюе-Меле-е-Сен-Ілер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тернюе-Меле-е-Сен-Ілер на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона